Bundestagswahlkreis 289 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Reutlingen (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Waldshut (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Dessau – Bitterfeld (1990 bis 1998)